Котляре́нко — українське прізвище (за професійною ознакою), походить від назви фаху котляр.

Носії 
 Котляренко Віктор Іванович (1939) — український футболіст, півзахисник та захисник, футбольний тренер.
 Котляренко Микола Федорович (1912—1995) — український фахівець у галузі автоматики і телемеханіки на залізничному транспорті, кандидат технічних наук.
 Котляренко Михайло Григорович (1873—1952) — український винахідник.

Прізвища на -енко